Zlatolist este numele mai multor localități din Bulgaria:

 Zlatolist, sat în Obștina Sandanski, Regiunea Blagoevgrad
 Zlatolist, sat în Obștina Krumovgrad, Regiunea Kârgeali